Superpuchar Islandii w piłce nożnej () – trofeum przyznawane zwycięskiej drużynie meczu rozgrywanego pomiędzy aktualnym Mistrzem Islandii oraz zdobywcą Pucharu Islandii w danym sezonie (jeżeli ta sama drużyna wywalczyła zarówno mistrzostwo, jak i Puchar kraju - to jej przeciwnikiem zostaje wicemistrz kraju, a w latach 1980-1999 finalista Pucharu).

Historia 
W sezonie 1969 odbył się pierwszy oficjalny mecz o Superpuchar Islandii. W ciągu pierwszych 2 edycji (1969 i 1970), mistrz i zdobywca Pucharu Islandii walczył o trofeum w 4 meczach. Następnie, w latach 1971-1979 zdobywca Pucharu zakwalifikował się do Pucharu UEFA, a w turnieju o trofeum walczyło 3 zespoły, które grali systemem kołowym u siebie i na wyjeździe. Wreszcie, w 1980 roku rozgrywki o Superpuchar przyjęły formułę, która obecnie obowiązuje, a mianowicie jeden mecz. Ta gra nazywa Meistarakeppni KSI - Meistaraflokkur karla i tradycyjnie odbywa się na początku maja, kilka dni przed rozpoczęciem mistrzostw. Po dwuletniej przerwie pierwszy pojedynek rozegrano w 2003 roku. W tym meczu Reykjavíkur pokonał 2:1 Fylkir.

Format 
Mecz o Superpuchar Islandii rozgrywany jest przed rozpoczęciem każdego sezonu. W przypadku remisu po upływie regulaminowego czasu gry przeprowadza się dogrywka. Jeżeli i ona nie wyłoni zwycięzcę, to od razu zarządzana jest seria rzutów karnych.

Zwycięzcy i finaliści 

	 

Uwagi:
 wytłuszczono i kursywą oznaczone zespoły, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju (dublet),
 wytłuszczono zespoły, które zdobyły mistrzostwo kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które zdobyły Puchar kraju,
 (F) oznaczone zespoły, które zostały finalistą Pucharu kraju,
 (II) oznaczone zespoły, które zajęły drugie miejsce w mistrzostwach kraju,
 (III) oznaczone zespoły, które zajęły trzecie miejsce w mistrzostwach kraju.

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii finałów o Superpuchar Islandii na podium oficjalnie stawało w sumie 14 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Valur Reykjavík, który zdobył trofeum 11 razy (po 2003 najbardziej utytułowany klub to Hafnarfjarðar, który wygrywał 6 razy).

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według kwalifikacji

Zobacz też 
 Úrvalsdeild
 Puchar Islandii

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Islandzkiego Związku Piłki Nożnej 
 
 
 Lista meczów na stronie RSSSF 

Islandia
Rozgrywki piłkarskie w Islandii